Municipio de Washington es el nombre de 14 municipios en Kansas:
 Municipio de Washington (condado de Anderson, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Brown, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Chautauqua, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Crawford, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Doniphan, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Jackson, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Jewell, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Nemaha, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Republic, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Saline, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Sherman, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Smith, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Wabaunsee, Kansas)
 Municipio de Washington (condado de Washington, Kansas)